Cerion – rodzaj grzybów
 Cerion – wieś w Chorwacji